ADH steht für:
 Abricht- und Dickenhobelmaschine, im Holzbau eine Kombination aus Abrichthobelmaschine und Dickenhobelmaschine
 Aktion Deutschland Hilft, Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen für Katastrophenhilfe
 Alkoholdehydrogenase, Enzym, das im menschlichen Körper Alkohole in die entsprechenden Aldehyde umwandelt
 Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband, Dachverband des Hochschulsports in Deutschland
 anonymous Diffie-Hellman, eine obsolete Variante eines Schlüsselaustausch-Protokolls in der Kryptographie
 Antidiuretisches Hormon, Hypophysenhinterlappen-Hormon
 Arginindihydrolase, bakterielles Enzym, das auch als Arginin-Deiminase bezeichnet wird
 Azalia Digital Header, digitaler Audioanschluss, siehe High Definition Audio Interface
 Air One (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft
 Flughafen Aldan (IATA-Flughafencode), Flughafen von Aldan (Stadt), Republik Sacha (Jakutien), Russische Föderation

ADh steht für:
 Württembergische AD, württembergische Lokomotivgattung

AdH steht für:
 das Auswahlverfahren der Hochschulen für die Zulassung zu bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen, z. B. Medizin, Pharmazie etc.

adH (auch a. d. H. oder a.d.H.) steht für:
 atypische duktale Hyperplasie, ein Tumor der Brust mit Borderline-Dignität
 bei Studentenverbindungen Veranstaltungen, die „auf dem Haus“, also „auf dem Korporationshaus“, stattfinden
 bei Verwandtschaftsverhältnissen von Herrschergeschlechtern: aus dem Hause

adh steht für:
 Adhola (ISO-639-3-Code), eine der Luo-Sprachen

ADH